Molla peut faire référence à :
 Jean Molla
 Jean Molla (né en 1958), écrivain français,
 Jean Molla (né en 1933), footballeur français
 Jordi Mollà (né en 1968), acteur et réalisateur espagnol,
 Gianna Beretta Molla (1922-1962), sainte catholique italienne,
 Shlomo Molla (né en 1965), homme politique israélien,
 Molla Bjurstedt Mallory (1884-1959), joueuse de tennis américano-norvégienne,
 Molla Sadra Shirazi (1571-1640), philosophe iranien.